Alemitu Bekele – ex mezzofondista etiope naturalizzata turca
 Azmeraw Bekele – ex maratoneta e mezzofondista etiope
 Demeke Bekele – ex mezzofondista e maratoneta etiope
 Eshetu Bekele – ex maratoneta etiope
 Fekadu Bekele – ex maratoneta etiope
 Feyisa Bekele – ex maratoneta etiope
 Habtamu Bekele – ex maratoneta etiope
 Kenenisa Bekele – mezzofondista e maratoneta etiope
 Shimelis Bekele – calciatore etiope
 Tariku Bekele – mezzofondista etiope
 Tesfaye Bekele – ex mezzofondista e maratoneta etiope